Бјерн Борг је освојио турнир по пети пут. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1981.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно